Лиф () — предмет женского гардероба, то же, что и бюстгальтер.
 Лиф — верхняя часть платья, закрывающая грудь и спину до пояса.

Персоналии 
 Лиф, Залман (Авраам Лифшиц; 1900—1950) — израильский картограф—фотограф.
 Лиф, Генри (1862—1931) — британский игрок в рэкетс, призёр летних Олимпийских игр.

Мифология 
 Лиф и Лифашир — в германо-скандинавской мифологии люди, которым суждено остаться в живых после Рагнарока.

Топоним 
 Лиф — остров в архипелаге Танга в Тихом океане (Папуа — Новая Гвинея).

См. также